Величина́ может означать:
 Величина (математика) — одно из основных математических понятий, смысл которого с развитием математики подвергался ряду обобщений.
 Величина (физика) — количественная характеристика физического свойства материального объекта, физического явления, процесса.
 Величина (метрология) — свойство материального объекта или явления, общее в качественном отношении для многих объектов или явлений, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.
 Величина (информатика)
 Звёздная величина

См. также 
 Мнимая величина (значения) Физическая величина(физика)

Примечания

Литература